Luedtke ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Luedtke (1908–2003), deutscher SS-Oberscharführer im KZ Stutthof
 Corinna Luedtke (* 1961), deutsche Schriftstellerin und Projektkünstlerin
 Kurt Luedtke (1939–2020), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Roland A. Luedtke (1924–2005), US-amerikanischer Politiker
 Simone Luedtke (* 1971), deutsche Politikerin der Partei Die Linke, seit 2008 Oberbürgermeisterin von Borna

Siehe auch:

 Lüdtke